

Кінгстаун — місто, штат Північна Кароліна
 Кінгстаун — переписна місцевість, штат Меріленд